

Patronyme 

 Marc Schœlcher (1766-1832), porcelainier français.
 Victor Schœlcher (1804-1893), son fils, personnalité politique française abolitionniste.

Toponyme 

 Schœlcher, commune française de Martinique.
 Lycée Victor-Schœlcher, établissement scolaire martiniquais de Fort-de-France ;
 Lycée Victor-Schœlcher, établissement scolaire martiniquais de Saint-Pierre ;
 Musée Schœlcher, musée guadeloupéen de Pointe-à-Pitre ;
 Passerelle Victor-Schœlcher, pont piétonnier de Nantes ;
 Rue Victor-Schœlcher, voie du  arrondissement de Paris ;
 Rue Victor-Schœlcher, voie à Folschviller en Moselle ;
 Avenue Victor-Schœlcher, voie à Houilles dans les Yvelines ;
 Place Victor-Schœlcher et le buste de Victor-Schœlcher, à Houilles dans les Yvelines.

Titres 

 Victor Schœlcher, l'abolition (1998), téléfilm français de Paul Vecchiali.

Autres 
 Victor Schœlcher, (1939-1942) navire bananier puis croiseur auxiliaire français ;
 Victor Schœlcher (1961-1988), aviso de la marine nationale française.


Homonymie de bateaux